El Palo puede referirse a:

 El Palo (Málaga): un popular barrio de la ciudad de Málaga, en Andalucía, España.
 Playa de El Palo: la playa del barrio homónimo de Málaga. 
 Centro de Deportes El Palo: el equipo de fútbol del barrio malagueño antes citado.
 El palo (película): una película española de 2001.